Ubavic oder Ubavič oder Ubavić ist der Familienname folgender Personen:

 Gabrijela Ubavić (* 1981), schweizerisch-serbische Opern- und Konzertsängerin
 Zoran Ubavič (1965–2015), slowenischer Fußballspieler